Chamal puede referirse a:

 El chamal (del mapudungun chamall): vestimenta típica mapuche realizada en un paño rectangular, que los varones usaban para envolverse las piernas, en castellano también se denomina "chamal" a una prenda femenina mapuche que se enrolla en torno al cuerpo, pero su nombre mapuche es küpam.
 Chamal (grupo) , grupo musical chileno, que toma su nombre de la prenda de vestir.